Contea di Hart o Hart County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hart (Georgia)
 Contea di Hart (Kentucky)